F – szósta litera alfabetu łacińskiego, dziewiąta litera alfabetu polskiego.

F 
 oznaczenie stopni w skali temperatury Fahrenheita
 farad – jednostka pojemności elektrycznej
 fluor – symbol chemiczny pierwiastka
 oznaczenie siły – wielkości fizycznej
 stała Faradaya (stała fizyczna)
 Francja (międzynarodowy kod samochodowy Francji)
 złącze F – typ złącza do kabli koncentrycznych
 oznaczenie ogniska zwierciadła
 nazwa dźwięku muzycznego
 w układzie szesnastkowym, którego jego najwyższą cyfrą, symbolizuje decymalną wartość 15
 oznaczenie twardości ołówka
 F# – język programowania
 F – dawne oznaczenie mezonu Ds
 rozkład F
 F − brytyjski film fabularny z 2010 roku

f 
 skrót literowy często stosowany w słownikach języków obcych oznaczający gramatyczny rodzaj żeński (pochodzi od łacińskiego słowa femininum)
 femto – nazwa przedrostka w układzie SI oznaczającego mnożnik 10−15
 oznaczenie częstotliwości
 ogniskowa zwierciadła
 oznaczenie liczby kardynalnej  mocy zbioru wszystkich podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych
 f – mezon

Zobacz też 
 lista jednoliterowych skrótów i symboli